Нада — жіноче ім'я, поширене в Хорватії, Боснії і Герцеговині та Сербії, відповідає українському «Надія»
 Нада () — японський ієрогліф кандзі, яким позначають місце неподалік від берега, де швидка течія утворює бурхливі хвилі.
 4106 Нада (4106 Nada) — астероїд головного поясу.
 Нада, справжнє ім'я Нада Маланіма — відома італійська співачка.